Noi () — двенадцатый студийный альбом итальянского певца Эроса Рамаццотти, выпущенный 13 ноября 2012 года. Первый релиз Рамаццотти на Universal Music.

Об альбоме 
Песни данного диска посвящены вечным человеческим ценностям: любви, дружбе, свободе, а также песня, посвящённая рождению второй дочери — «Una tempesta di stelle» (). Всего альбом включает четырнадцать новых композиций. Вместе с Рамаццотти песни исполнили такие артисты как Николь Шерзингер, Джанкарло Джаннини и группа Hooverphonic.

Первым синглом с альбома стал трек «Un Angelo disteso il sole». Испанская версия альбома вышла под названием Somos. Сам исполнитель охарактеризовал новую работу так:
Диском Noi я хотел передать призыв к единству. В этот непростой период нужно держаться вместе, помогать друг другу и становиться лучше.

Диск дебютировал на второй строке в хит-парадах Италии и Швейцарии, а также на 35-м — в нидерландском чарте.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт Эроса Рамаццотти

Альбомы Италии
Альбомы Эроса Рамазотти
Поп-альбомы
Поп-рок-альбомы
Альбомы Universal Music Group